Tryb elektronicznej książki kodowej
 Europejski Bank Centralny